Ернст Фрідріх Ґермар (1786—1853) — німецький ентомолог.
 Манфред Ґермар (* 1935) — німецький спортсмен-спринтер.

 Ґермар Рудольф (* 1964) — німецький хімік, автор досліджень про газові камери, за які був засуджений за заперечення Голокосту.